Bitwa o Aleppo (2012–2016)
 Bitwa o Aleppo (listopad–grudzień 2016)